

Prvi kvalifikacijski dio ( 12. – 15. prosinac )

Skupina A

Skupina B

Drugi kvalifikacijski dio ( 16. prosinac ) 

 Prva 3 kluba iz prethodnih skupina prenose bodove iz međusobnih susreta

Finalni dio ( 17. prosinac )

Polufinale 
Zagreb - Šibenik 5:1
Dinamo - Cibalia 5:2

Finale 
Zagreb - Dinamo 1:1, 5:4 (9m)

Utakmica za 3. mjesto 
Šibenik - Cibalia 2:2, 3:4 (9m)

Nagrade 
Nagrada za fair play: NK Slaven Belupo
Najbolji mladi igrač: Mensur Mujdža, NK Zagreb
Najbolji strijelac: Mario Mandžukić, NK Zagreb
Najbolji igrač: Vedran Ćorluka, NK Dinamo Zagreb
Najbolji vratar: Dragan Stojkić, NK Zagreb
Najbolji suci: Ivan Bebek (Rijeka) i Edi Šunjić (Split).

Dvoranska prvenstva 1. HNL